Ariana steht für:

 Ariana (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ariana (Region), eine antike Landschaft im Osten des Perserreiches, im Altertum manchmal mit Aria (historische Region) verwechselt
 Ariana Afghan Airlines, afghanische Fluggesellschaft
 Ariana Television Network, private Fernsehstation in Kabul
 Gouvernement Ariana, ein Gouvernement in Tunesien
 Ariana (Tunesien), die Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements
 Ariana (Uatu Haco), ein Dorf im Suco Uatu Haco, Osttimor
 Foho Ariana, ein Berg beim gleichnamigen Dorf in Osttimor
 Musée Ariana, Schweizer Museum für Keramik und Glas in Genf
 Arianasee, ein See in Sofia, Bulgarien
 Ariana (Biermarke), eine Biermarke in Bulgarien

Siehe auch:
 Ariane
 Arianna